Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1971 го́да () — 27-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

22 лучших футболиста

Литература

Ссылки 
 RSSSF

1971
1971 год в Латвии
Футбол в СССР в 1971 году